Бронеавтомобиль.
 Боевая бронированная машина.